Коритищенська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Коритищенська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Коритищенська сільська рада — Київська область, Миронівський район